Signal může být

 Signal (časopis), propagandistický časopis Wehrmachtu
 Signal (festival), český festival městského videomappingu
 Signal (software), aplikace pro šifrovanou mobilní komunikaci
 Signal (protokol), protokol pro šifrovanou komunikaci
 USS Signal, název dvou lodí Námořnictva Spojených států amerických

geografie
 Signal de Mailhebiau, hora v oblasti Aubrac ve Francii
 Signal de Randon, hora v départementu Lozère ve Francii
 Signal Mountain, jméno několika hor v USA a Kanadě

Související články 
 signál